Moraine steht für
 Moraine, Stadt im Montgomery County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Moraine Bay, Bucht in Antarktika
 Moraine Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Moraine Canyon, Canyon in der Ross Dependency, Antarktika
 Moraine Cove, Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Moraine Creek, Fluss in Alaska
 Moraine Fjord, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Moraine Lake, See in Kanada
 Moraine Point, Landspitze in Antarktika
 Moraine Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Moraine Strait, Meerenge an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Moraine Valley, Tal auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

 Moraine ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Moraine, französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Moräne
 Elephant Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 Hells Gate Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 The Strand Moraines, Moränen im Viktorialand, Antarktika